Никола́й Никола́евич Ры́бников:
 Рыбников, Николай Николаевич (1930—1990) — советский актёр; народный артист РСФСР (1981).
 Рыбников, Николай Николаевич (1879—1956) — русский и советский актёр театра и кино; народный артист РСФСР (1937).